UACC steht für:
 Internationaler Flughafen Nursultan Nasarbajew in Kasachstan (ICAO-Code)
 Upper Area Control Center, die Bezirkskontrollstelle der Flugsicherung für den oberen Luftraum

UACC